prątnik – rodzaj mchów z rodziny prątnikowatych 
 prątnik brandenburski
 prątnik jajowaty
 prątnik zbiegający

Integralne części wsi w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 1
 Prątnik – kolonia wsi Zawierz w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo

Inne 
 Prątnik – inna nazwa rzeki Prądnik

Zobacz też 
 Prątnikowate
 Prętnik